Иван Га́лкин: 
 Галкин, Иван Алексеевич (?—1657) — русский землепроходец XVII века, енисейский атаман, исследователь Сибири, основатель Канска и Усть-Кута.
 Галкин Иван Иванович (1882—1937) — эсер, член Учредительного собрания. 
 Галкин, Иван Иванович (1905—1961) — Герой Социалистического Труда, машинист поезда станции Саратов-2.
 Галкин, Иван Никитович (1924—1969) — участник Великой Отечественной войны, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Галкин, Иван Степанович (1930—2010) — марийский филолог, финно-угровед, Заслуженный деятель науки РСФСР.